

Мокіни — село в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Мокіни — присілок у складі Слободського району Кіровської області